Der Digicel Caribbean Cup 2010 war die 15. Ausspielung der Fußball-Karibikmeisterschaft. Der Wettbewerb begann mit der ersten Runde der Qualifikation am 3. Oktober 2010. Die Endrunde fand vom 26. November bis zum 5. Dezember 2010 auf Martinique statt. Die Spiele wurden im Stade Pierre Aliker (Stade d’Honneur de Dillon) in Fort-de-France und im Stade En Camée in Rivière-Pilote ausgetragen. Namenssponsor des Turniers war die Telekommunikationsfirma Digicel mit Sitz in Jamaika.

Die vier besten Mannschaften dieses Turniers qualifizierten sich für den CONCACAF Gold Cup 2011. Neben dem Sieger Jamaika waren dies Guadeloupe, Kuba und Grenada.

Qualifikation 
Insgesamt hatten 24 Mannschaften für den Wettbewerb gemeldet. Titelverteidiger Jamaika und Gastgeber Martinique waren ohne Qualifikation für die Endrunde gesetzt. Alle waren Mitglieder der Caribbean Football Union, einer regionalen Unterorganisation der CONCACAF.

Die Nationalmannschaften der Amerikanischen Jungferninseln, der Bahamas, von Bermuda, Französisch-Guayana, Sint Maarten und den Turks- und Caicosinseln nahmen nicht am Turnier teil.

Aruba zog kurz vor Beginn der Qualifikation zurück, so dass letztlich 15 Teams in der ersten und sechs in der zweiten Runde der Qualifikation antraten.

1. Runde 
Die erste Runde der Qualifikation bestand aus vier Gruppen. Die Gruppenersten und die zwei besten Zweitplatzierten aus den 3 Vierer-Gruppen qualifizieren sich für die zweite Runde.

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Estadio Juan Ramón Loubriel in Bayamón auf Puerto Rico statt.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Victoria Park in Kingstown auf St. Vincent und den Grenadinen statt.

|}

|}

Gruppe C 
Alle Spiele im André-Kamperveen-Stadion in Paramaribo in Suriname.

|}

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden im Estadio Panamericano in San Cristóbal in der Dominikanischen Republik statt.

|}

|}

2. Runde 
Für die zweite Runde waren bereits die Nationalmannschaften von Grenada, Guadeloupe, Haiti, Trinidad und Tobago, Kuba und Antigua und Barbuda gesetzt. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde.

Gruppe E 
Alle Spiele fanden im Grenada National Stadium in St. George’s auf Grenada statt.

|}

|}

Gruppe F 
Alle Spiele fanden im Manny Ramjohn Stadium in Maranella (San Fernando) auf Trinidad und Tobago statt.

|}

|}

Gruppe G 
Alle Spiele fanden im Antigua Recreation Ground in St. John’s auf Antigua und Barbuda statt.

|}

|}

Endrunde 
Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale und den CONCACAF Gold Cup 2011.

Gruppe H 
Alle Spiele fanden im Stade Pierre Aliker (Stade d'Honneur de Dillon) in Fort-de-France statt.

|}

|}

Gruppe I 
Alle Spiele fanden im Stade En Camée in Rivière-Pilote statt.

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details zum Turnier auf rsssf.com (engl.)

2010
Fußballveranstaltung 2010
Karibikmeisterschaft 2010
Sportveranstaltung in Fort-de-France
Rivière-Pilote